City (deutsch ‚Stadt‘ oder ‚Altstadt‘) steht für:

 City (Stadt), Stadtzentrum oder Geschäftszentrum
 die Innenstadt
 City (Vereinigte Staaten), eine Gemeinderechtsform in den Vereinigten Staaten
 City (Vereinigtes Königreich), eine Stadt mit urkundlich verliehenem besonderem Status in Großbritannien, traditionell oft Bischofssitz
 City (Dortmund), Statistischer Bezirk und Stadtteil im Stadtbezirk Innenstadt-West
 City of London, das historische und wirtschaftliche Zentrum Londons
 City (Stadt Zürich), ein Quartier der Stadt Zürich
 City (Band), deutsche Rockband
 City (Album), Studioalbum der Metal-Band Strapping Young Lad
 City: Works of Fiction, Album von Jon Hassell

Siehe auch:
 Citizen
 Citti
 The City